Ještěd – montagna della Repubblica Ceca
 Ještěd – torre per le telecomunicazioni della Repubblica Ceca
 Ještěd – trampolino della Repubblica Ceca